Мірабела Дауер (,  9 липня 1947, Бухарест) — румунська співачка, одна з найбільш популярних співачок країни 70-80-х років. На сьогодні має 40 альбомів, а у її репертуарі понад 1000 пісень.

Дискографія 
 Студійні альбоми

 Voi cânta (1980, Electrecord, LP)
 Taina nopții (1982, Electrecord, LP)
 În zori (1984, Electrecord, LP)
 Morărița (1985, Electrecord, LP, MC)
 Dimineți cu ferestre deschise (1986, Electrecord, LP)
 Ești visul meu (1986, Electrecord, LP)
 Te-aștept să vii (1987)
 De dragul tău (1988, Electrecord, LP)
 De ce nu-mi spui că mă iubești (1988, Electrecord, LP)
 Bine te-am găsit (1989, Electrecord, LP)
 Nopți albe de dor (1990)
 Mirabela și Romanticii '90 (1991)
 Dacă nu te-aș iubi (1992)
 E bine, e bine, e foarte bine (1992)
 Te iubesc, iubirea mea (1994)
 Nu te părăsesc iubire (1996)
 Plânge un artist (cu Cătălin Crișan, 1997)
 Tu (1998)
 Ești bărbatul altei femei (2000)
 De ce oare? (2003)
 Grădina dragostei (2004)

 Збірники

 Best of (1995)
 Best of — vol.1 (2006) Best of — vol.2 (2008)

 Альбоми у співпраці з Рареш Борля

 Aș vrea să-mi dai inima ta (2005) (Raoul, 2005)
 Dar din Rai (2005) (Raoul, 2005)
 Floare albă, floare albastră (Raoul, 2007)
 Pentru inima mea'' (Raoul, 2009)
 In bratele tale (2011)

Бібліографія 
 Daniela Caraman Fotea, Titus Andrei- «Alternative Pop-Dance», editura Humanitas Educațional, București, 2003
 Daniela Caraman Fotea- «Meridianele cântecului», editura Muzicală, București, 1989
 Anca Nicoleanu «Mirabela — Pe drumul vieții», editura Nemira, 2002

Примітки

Посилання 
 

Румунські співачки
Румунські попспівачки